Колосовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Колосовское сельское поселение (Липецкая область) — входит в Елецкий район
 Колосовское сельское поселение (Омская область) — входит в Колосовский район